Гётценс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук. . Официальный код — 70312.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Ханс Пайр (Die neue ÖVP) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 местный список: 2 места.
 Партия ULG занимает 2 места.
 СДПА занимает 1 место.
 Зелёные занимают 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля